La Gamma Ethniki 1998-1999 è la 24ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1999-2000
      Retrocesse in Delta Ethniki 1999-2000

Spareggio salvezza

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1999-2000
      Retrocesse in Delta Ethniki 1999-2000

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999